Janusz Kowalski (1905–1963) – harcmistrz, przewodniczący ZHP, poseł do KRN i na Sejm Ustawodawczy
 Janusz Kowalski (1924–2022) – Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari
 Janusz Kowalski (1925–2017) – architekt i dziennikarz
 Janusz Kowalski (1929–2011) – lekkoatleta (wieloboista i oszczepnik)
 Janusz Kowalski (ur. 1930) – pułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego
 Janusz Kowalski (ur. 1952) – kolarz, mistrz świata, zwycięzca Tour de Pologne
 Janusz Kowalski (ur. 1960) – polski koszykarz
 Janusz Kowalski (ur. 1978) – polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm IX kadencji